Weintraub ist ein jüdischer Name und der Familienname folgender Personen:

 Aaron Roy Weintraub (1930–1996), amerikanischer Schriftsteller und Essayist, siehe Harold Brodkey
 Amir Weintraub (* 1986), israelischer Tennisspieler
 Bruce Weintraub (1952–1985), amerikanischer Szenenbildner
 Franz Weintraub (1909–1984), österreichischer Politiker und Publizist, siehe Franz West (Politiker)
 Fred Weintraub (1928–2017), US-amerikanischer Filmproduzent und Drehbuchautor
 Harold M. Weintraub (1945–1995), US-amerikanischer Genetiker
 Jane Weintraub (* 1924), US-amerikanische Popsängerin, siehe Jane Morgan
 Jerry Weintraub (1937–2015), US-amerikanischer Filmproduzent
 Karl Joachim Weintraub (1924–2004), US-amerikanischer Historiker
 Katja Weintraub († 1970), deutsche Übersetzerin polnischer Literatur 
 Leon Weintraub (* 1926), Überlebender des Holocausts und Arzt

 Stefan Weintraub (1897–1981), deutscher Jazzmusiker
 Steven Weintraub (* 1951), US-amerikanischer Mathematiker
 Sy Weintraub (1923–2000), US-amerikanischer Journalist und Filmproduzent

Siehe auch:
 Weinreb
 Weintraud